7-й Кубок России по пляжному футболу прошёл в Анапе с 18 по 28 сентября 2014 года. «Ротор-Волгоград» впервые в своей истории выиграл кубок, в финале переиграв действующего обладателя кубка «Локомотив» со счетом 5-3, тем самым оформив золотой дубль.

По результатам турнира Джокер (Новосибирск) и ЭЛМОНТ (Королев) получили возможность принять участие в Чемпионате России 2015.

Регламент 
На первом этапе команды с учётом территориального принципа разбиты на четыре группы, по результатам игр в которых коллективы, финишировавшие на первой и второй позициях в своих группах, продолжают борьбу за Кубок России во втором групповом этап, где к ним добавятся восемь команд-участниц Суперлиги чемпионата России 2014 года. Две команды занявшие лучшие места и не имеющие путевки в Суперлигу в следующем году, примут участие в Чемпионате России 2015.

Отмена матчей 
В связи с форс-мажором, вызванным непредвиденными погодными условиями, все матчи Кубка России 2014 и чемпионата России среди женщин 2014, запланированные на среду, 24 сентября, были отменены. На собрании представителей команд-участниц Кубка России 2014, было принято решение о сохранении имеющегося регламента. Турнир переехал в посёлок Витязево. Оба тура второго группового этапа были доиграны в четверг и пятницу, соответственно, в субботу состоялись четвертьфиналы и полуфиналы, уже на стадионе в Анапе. Решающие матчи турнира были проведены в воскресенье, 28 сентября, так же в Анапе.

Участвующие команды

Первый этап 
 FC CITY (Санкт-Петербург)
 Авангард (Ярославль)
 Дельта (Саратов)
 Джокер (Новосибирск)
 Дзержинец (Дзержинск)
 Звезды Динамо (Курган)
 Кронштадт-Променад (Балтийск)
 Легион (Белгород)
 Легион-ГБУКК ПО ИВС (Анапа)
 Лукойл (Калининград)
 Росич (Москва)
 Сборная Ростовской области ППФК «Союз-Чернобыль» (Ростовская область)
 Стар Трэвел (Калининград)
 ЭЛМОНТ (Королев)
 ЭЛМОНТ-Металлист (Королев)

Второй этап 
 ПФК «Динамо» (Москва)
 ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург)
 ПФК «Крылья Советов» (Самара)
 ПФК «Локомотив» (Москва)
 ПФК «Подводник» (Ярославль)
 ПФК «Ротор-Волгоград»(Волгоград)
 ПФК «Строгино» (Москва)
 КПФ ЦСКА (Москва)

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Кубок России по пляжному футболу 2014 на сайте Beach Soccer Russia
 Кубок России по пляжному футболу 2014 на сайте beachsoccer.ru

Кубок России по пляжному футболу
Спортивные соревнования в Анапе
Сентябрь 2014 года
Спорт в России в 2014 году
2014 год в Краснодарском крае